И́горь Евге́ньевич Са́харов (13 января 1961, Москва — 13 сентября 1993, там же) — советский киноактёр.

Биография 
Учился в московской школе № 127. Будучи школьником, дебютировал в 1972 году в фильме «Красно солнышко», где сыграл главную роль Вени. Особенно заметной его ролью стала роль Саши Иваненко в детском фантастическом фильме «Большое космическое путешествие».

После окончания школы продолжать актёрскую карьеру не стал. В 1980 году проходил военную службу в Советской армии в составе контингента советских войск в Афганистане.

Последние годы жизни Сахаров работал водителем. На 33-м году жизни, 13 сентября 1993 года, его не стало. Гибель Игоря Евгеньевича была связана с последствиями ранений, полученных в Афганистане. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище (уч. 67А).

Семья 
 Жена — Елена Арестовна Сахарова (Покорчак)
 Сын — Павел Игоревич Сахаров (род. 1987)

Фильмография 
 1972 — Красно солнышко — Веня Захаров
 1974 — Большое космическое путешествие — Саша Иваненко
 1976 — Никто вместо тебя — гость Гали Наливайко

Примечания

Ссылки 
 
 

Дети-актёры СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище